La Liga Profesional de Baloncesto è la massima competizione venezuelana di pallacanestro organizzata annualmente dalla Federación Venezolana de Baloncesto.

Attualmente il campionato è composto da 10 squadre, mentre prima del 2008 questo numero era limitato a 8.

Storia
Il primo campionato venne fondato nel 1974 sotto l'iniziativa di José Beracasa, fondatore della federazione cestistica del Venezuela, e dell'allora Presidente Arturo Redondo.

La prima stagione venne disputata da quattro squadre (Caracas, Beverly Hills, Carabobo e Aragua) con la possibilità di tesserare due giocatori stranieri.

Nel 1992 venne fondata l'attuale Liga Profesional de Baloncesto con otto squadre.

Nel 2007 i club decisero di espandere la Lega aumentando il numero delle squadre partecipanti a dieci, con l'ammissione di Deportivo Táchira e i Gigantes de Guayana, e con la creazione di due divisioni Occidente e Oriente.

Squadre

Occidente

Oriente

Albo d'oro

Vittorie per club

Campionato venezuelano di pallacanestro